Jägerhuber oder Jaegerhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Jägerhuber (1831–1892), deutsche Dichterin, siehe Franziska von Hoffnaaß 
 Werner Jaegerhuber (1900–1953), haitianischer Komponist und Musikwissenschaftler